Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (до 1936 года называлась Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика), сокращённо РСФСР — советское государство, образованное в результате Октябрьской революции в 1917 году. С 1922 года союзная республика в составе СССР.

 Период существования РСФСР до образования СССР (1917—1922) описывается в статье Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (1917—1922).
 Период существования РСФСР в составе СССР (1922—1991) описывается в статье Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.